Quiroga (Lugo), een plaats in de Spaanse provincie Lugo
 Comarca de Quiroga, een comarca in de Spaanse provincie Lugo
 Quiroga (Michoacán), een plaats in de Mexicaanse staat Michoacán
 Quiroga (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Vasco de Quiroga (1470-1565), Spaans bisschop en missionaris